— латинское название-омоним двух биологических таксонов:
  — род перепончатокрылых насекомых семейства  (Hymenoptera)
  — род растений семейства Ирисовые